Alexander McQueen (1969-2010), créateur de mode anglais ;
McQueen, film documentaire sur sa vie ;
 Butterfly McQueen (1911-1996), actrice américaine ;
 Chad McQueen (1960-), acteur, producteur et pilote automobile américain, fils de Steve McQueen ;
 Flash McQueen, personnage fictif, voiture vivante, héros du film d'animation de Pixar Cars ;
 Glenn McQueen (1960-2002), superviseur Canadien de l'animation numérique chez Pixar ;
 Gordon McQueen, (1952-), ancien footballeur écossais ; 
 Muriel McQueen Fergusson (1899-1997), sénatrice canadienne ;
 Rod McQueen (1949-), ancien entraîneur de rugby à XV ;
 .

Patronyme écossais